24 часа Ле-Мана 2013  — 81-я по счёту автомобильная гонка на выносливость, организованная Западным автомобильным клубом, являющая также третьим этапом чемпионата мира по автогонкам на выносливость, которая состоялась 22—23 июня 2013 года на трассе Сарта в окрестностях Ле-Мана, Франция. Эта гонка стала юбилейной: она состоялась в год 90-летия со дня первого автомарафона в Ле-Мане. Гонку посетило 245 тыс. зрителей.

В гонке победили Алан Макниш, Том Кристенсен и Лоик Дюваль из команды Audi Sport Team Joest. Эта победа стала для Audi 12-й за 14 лет, а для Кристенсена — 9-й, тем самым он улучшил свой рекорд.

Гонка не обошлась без жертв. Аллан Симонсен скончался в медицинском центре трассы через три часа после столкновения с ограждением трассы, в котором были серьёзно повреждены как ограждение трассы, так и каркас безопасности автомобиля.

Расписание

Заявки 
Из 71 поданной к 17 января заявки Западный автомобильный клуб выбрал 56 участников в четырёх категориях: LMP1 (Le Mans Prototype 1), and LMP2 (Le Mans Prototype 2), LMGTE Pro (Le Mans GT Endurance—Professional), and LMGTE Am (Le Mans GT Endurance—Amateur).

Автоматические заявки 
Автоматические приглашения получили победители предыдущего года в своих классах, а также победители и некоторые команды занявшие второе место в Европейской серии Ле-Ман, зачёте Michelin Green X Challenge и . Впервые победители Американской серии Ле-Ман и Petit Le Mans не получили автоматического приглашения — были приглашены команды, заинтересованные в участии в гонке.

Команда, принявшая автоматическое приглашение, может выступать на другой технике, но не в другом классе. Исключение сделано для команд, приглашённых в оба класса LMGTE, которые могут переходить между этими двумя классами в зависимости от состава гонщиков.

14 ноября 2012 года Западный автомобильный клуб объявил список автоматически приглашённых:

Гараж 56 
В 2013 году был продолжен проект «Гараж 56». В нём может принять участие любая команда, желающая проверить новые технологии в условиях автогонки на выносливость. На гонку 2013 года была приглашена швейцарская команда GreenGT с прототипом LMP-H2, оснащённым топливным элементом, работающим на водороде, и электромеханической трансмиссией. За три недели до гонки GreenGT отказалась от участия из-за нехватки времени для подготовки к гонке.

Список участников 
Вместе со списком участников чемпионата мира по автогонкам на выносливость Западный автомобильный клуб опубликовал и список участников гонки (56 основных и 10 резервных).

1 марта Extreme Speed Motorsports отказалась от участия в классе LMGTE Am, вместо неё в гонку был приглашён пятый экипаж Aston Martin Racing, которому было разрешено выступать в классе LMGTE Pro. Через две недели Sébastien Loeb Racing также отказалась от участия, вместо неё в гонку приглашена Race Performance. 9 апреля отозвала свою заявку Starworks Motorsport, была приглашена Morand Racing. 19 апреля Gulf Racing Middle East отозвала свою вторую заявку в классе LMP2, вместо неё была приглашена DKR Engineering. И, наконец, 1 июня участник проекта «Гараж 56», команда GreenGT объявила о неготовности к гонке и снялась с соревнований, вместо неё была приглашена команда Prospeed Competition. К началу гонки в списке резервных оставалась только одна команда.

Квалификация 
Квалификация состояла из трёх сессий продолжительностью 2 часа каждая: одной в среду и двух в четверг. Многочисленные остановки из-за аварий приводили к откладыванию и преждевременному завершению квалификационных сессий, проходивших в дождь. Поул-позицию занял Audi № 2 благодаря времени, показанному Лоиком Дювалем в среду. Audi заняли первые три места на стартовой решётке, за ними Toyota заняла два места с отставанием от времени поула 4 с. В классе LMP2 победителем квалификации стал Оливье Пла из команды OAK Racing, сумевший на последних секундах квалификации опередить Джона Мартина, показавшего лучший результат в среду. В классе LMGTE Pro в среду лучше время показал экипаж Aston Martin № 99, во время квалификации в четверг в лидеры вышел Штефан Мюке из экипажа Aston Martin № 97, затем Фредерик Маковецки вернул Aston Martin № 99 на поул-позицию. В классе LMGTE Am лучшее время показал Аллан Симонсен на Aston Martin № 95.

Результаты квалификации 
Поул-позиции в классах выделены полужирным начертанием. Лучшее время для каждого экипажа выделено серой заливкой.

Гонка 
Гонка стартовала 22 июля в 15.00 по центральноевропейскому летнему времени. На третьем круге гонки Аллан Симонсен потерял управление Aston Martin № 95. Это привело к столкновению с ограждением, которое деформировалось настолько, что произошёл контакт с деревом на обочине дороги. Удар был так силён, что двери и крышка багажника были сорваны с петель. Симонсен сообщил о травме, был извлечён из автомобиля и доставлен в медицинский центр. Он находился в сознании и общался со врачами, что не давало поводов для опасений за его жизнь. Но вскоре состояние Симонсена резко ухудшилось, он впал в кому и умер. Руководитель команды Дэвид Ричардс немедленно сообщил его родственникам о случившемся, и по их просьбе команда продолжила участие в гонке.

В начале гонки за лидерство боролись Андре Лоттерер на Audi № 1 и Энтони Дэвидсон на Toyota № 8. Но к концу третьего часа гонки Audi уверенно лидировали, занимая первые три места. За ними шла команда Toyota, автомобиль № 7 которой на третьем часу неожиданно остановился на обочине, но вскоре смог продолжить гонку. Audi № 1 уверенно лидировала в гонке более 6 часов, опережая Audi № 2 на 1 минуту, но затем столкнулась с техническими проблемами: вышел из строя генератор, для замены которого потребовалось 43 минуты. После ремонта Марсель Фесслер выехал из боксов на 24-м месте с отставанием в 12 кругов. В то время, как первый экипаж заехал в боксы для длительного ремонта, на Audi № 3 в повороте Данлоп разорвалась шина. Оливер Джарвис потерял много времени, добираясь до боксов, отстал на 1 круг от лидера и пропустил оба автомобиля команды Toyota. На 12-м часу гонки произошла страшная авария с автомобилем № 30 команды HVM Status GP, но гонщик Тони Бёрджес серьёзно не пострадал. На 18-м часу автомобили безопасности выезжали на трассу два раза. Сначала Aston Martin № 98 под управлением Билла Оберлена остановился на трассе, залив перед этим асфальт маслом. Затем, вскоре после рестарта Андреа Беликки разбил свой Rebellion № 13 во второй шикане Мюльсан и присоединился в боксах к Нилу Яни на Rebellion № 12, который остановился из-за утечки масла и неисправности сцепления. Ремонт разбитого автомобиля занял 108 минут. На 19-м часу начался дождь, что привело к аварии на выходе из первой шиканы Мюльсан и сходу с дистанции Aston Martin № 99 под управлением Фредерика Маковецки. За полтора часа до финиша вновь пошёл сильный дождь. Из-за этого Николя Лапьер ошибся в поворотах Порше и врезался в ограждение трассы. Вначале он покинул автомобиль, но затем вернулся и все-таки смог добраться до боксов, из которых выехал на 4-м месте. Ближе к завершению гонки Toyota № 8 смогла вернуться в один круг с лидером, так как Кристенсену пришлось экономить топливо и он сбросил темп.

Многочисленные аварии привели к тому, что был установлен своеобразный рекорд: автомобили безопасности выезжали на трассу 12 раз и провели на ней в общей сложности 5 часов 27 минут.

В гонке победил экипаж Audi № 2 в составе Тома Кристинсена, для которого эта победа стала 9-й в карьере, Алана Макниша, победившего в третий раз и Лоика Дюваля, победившего впервые. Для Audi данная победа стала 12-й. Второе место занял экипаж Toyota № 8 в составе Себастьена Буэми, Энтони Дэвидсона и Стефана Сарразана, третье место — экипаж Audi № 3 в составе Марка Жене, Оливера Джарвиса и Лукаса ди Грасси. Audi № 1 к завершению гонки удалось подняться на 5-е место. Лучшей из частных команд в классе LMP1 стала Strakka Racing № 21 (Ник Левентис, Джонни Кейн, Дэнни Уоттс), занявшая 6-е место. В классе LMP2 подиум заняли OAK Racing № 35 (Бертран Багетт, Мартин Плоумен, Рикардо Гонсалес), OAK Racing № 24 (Оливье Пла, Алекс Брандл, Давид Хейнемейр Хансон) и G-Drive Racing № 26 (Роман Русинов, Джон Мартин, Майкл Конвей), которая лидировала в ходе гонки, но откатилась на 3-е место из-за проблем с проколом колеса и неработающей подсветкой номера; в классе LMGTE Pro — Porsche AG Team Manthey № 92 (Марк Либ, Рихард Лиц, Ромен Дюма), Porsche AG Team Manthey № 91 (Йорг Бергмайстер, Тимо Бернхард, Патрик Пиле) и Aston Martin Racing № 97 (Даррен Тёрнер, Питер Дамбрек, Штефан Мюке); в классе LMGTE Am — IMSA Performance Matmut № 76 (Раймон Наррак, Кристоф Бурре, Жан-Карл Верне), AF Corse № 55 (Пьерджузеппе Перрацини, Лоренцо Казе, Деррил О′Янг) и AF Corse № 55 (Джек Гербер, Мэтт Гриффин, Марк Чочи).

28 июня результат G-Drive Racing № 26 был исключён из протокола, так как в ходе послегоночного осмотра было установлено, что объём топливного бака превышал предельно допустимый. Третье место в классе LMP2 перешло к экипажу Greaves Motorsport № 42 в составе Янна Марденборо, Михаэля Крумма и Лукаса Ордоньеса. Была подана апелляция, по результатам рассмотрения которой решение об исключении из протокола было оставлено в силе.

Результаты гонки 
Победители в классах выделены полужирным начертанием, участники чемпионата мира по автогонкам на выносливость выделены жёлтым цветом. Автомобили, не преодолевшие 70 % дистанции победителя (244 круга), не классифицированы.

Комментарии

Примечания

Ссылки 

Франция
Спорт во Франции в 2013 году
Июнь 2013 года
2013